

Persone
 Albert Sàbat (1985) – cestista spagnolo
 Carlos Sabat Ercasty (1887-1982), poeta uruguayano
 Martín Carrera Sabat (1806-1871) – politico e generale messicano

Altro
 Bordj Sabat – comune dell'Algeria nella provincia di Guelma